Marc Menard (ur. 1975) – kanadyjski aktor, model
 Marc Menard – kanadyjski bokser